

Geografia 
Australia
 Coburg – sobborgo della Città di Moreland
 Germania
 Coburg – endonimo di Coburgo
 Stati Uniti d'America
 Coburg – città della Contea di Montgomery, Iowa
 Coburg – città della Contea di Lane, Oregon

Altro 
 Coburg – famiglia nobiliare europea
 Coburg – nave meteorologica tedesca